Hugo IX Czarny z Lusignan (zm. 5 stycznia 1219 pod Damiettą) – senior Lusignan, hrabia La Marche (od 1200), syn Hugona z Lusignan, wnuk Hugona VIII, seniora Lusignan.

Życiorys 
W 1173 roku objął we władanie seniorię Lusignan po swym dziadku Hugonie VIII – jego ojciec, również o imieniu Hugo, zmarł przedwcześnie i nie zdążył objąć władzy w swej ojcowiźnie. Po śmierci Ryszarda Lwie Serce w 1199 roku, wymógł na Eleonorze, królowej angielskiej, nadanie mu hrabstwa La Marche. 28 stycznia 1200 roku złożył z niego hołd Janowi bez Ziemi. Po anulowaniu pierwszego małżeństwa, zaręczył się z Izabelą z Angoulême, tą jednak poślubił król Anglii Jan bez Ziemi, nie płacąc Hugonowi należnego mu odszkodowania. Hugo złożył skargę do sądu królewskiego Filipa II Augusta (obaj – Hugo i Jan – byli jego wasalami), co stało się pretekstem do konfiskaty przez króla Francji lenn Plantagenetów. W 1209 roku złożył hołd Filipowi Augustowi. W 1214 roku Hugo zawarł pokój z Janem, który potwierdzili zaręczeniem swoich dzieci Hugona i Joanny. W 1218 roku udał się na wyprawę krzyżową, w czasie której zginął.

Potomstwo 
Tożsamość pierwszej żony nie jest jasna, prawdopodobne, że była to Agata z Preuilly, córka Piotra Montrabel, seniora Preuilly, miał z nią jednego syna:
 Hugo (zm. 1249) – senior Lusignan, hrabia La Marche i Angoulême.

Po raz drugi ożenił się z Matyldą z Angoulême, siostrą stryjeczną Izabeli, nie miał z nią jednak potomstwa. Źródła wspominają o nieznanym z imienia synu, zabitym w Orleanie w 1236 roku, i córce Agacie – nieznane jest imię ich matek, jak też niejasna do końca pozostaje relacja łącząca ich z Hugonem.

Wywód genealogiczny

Przypisy 

Uczestnicy piątej wyprawy krzyżowej
Urodzeni w XII wieku
Zmarli w 1219
Ród z Lusignan